Бо́рики — название населённых пунктов.

 Борики — село в Габровской области Болгарии.
 Борики — деревня в Томском районе Томской области России.